Beginselethiek, een ethische visie
Beginselpartij, een politieke partij die zich focust op haar beginselen
Beginselprogramma, een politiek manifest
Beginselverklaring, oprichtingstekst van een vereniging